Île de France kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Île-de-France, Grönland, ö,

Mauritius 

 Mauritius, ö och självständig stat,  

Robotskapade Grönlandförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar